

Toponymes 
 Annapurna, un massif de montagnes de l'Himalaya, comprenant six sommets principaux dont :
 l'Annapurna I à  d'altitude, dixième plus haut sommet du monde ;
 l'Annapurna II à  d'altitude ;
 l'Annapurna III à  d'altitude ;
 l'Annapurna IV à  d'altitude ;
 l'Annapurna Dakshin à  d'altitude ;
 Aire de conservation de l'Annapurna, la plus grande aire protégée du Népal.

Expéditions 
 Expédition française à l'Annapurna de 1950 (1950), conduite par Maurice Herzog
 Annapurna II (1961), dirigée par Chris Bonington
 Expédition sur l'Annapurna (1970), dirigée par Chris Bonington, et suivie du décès de Ian Clough

Publications 
 Annapurna, premier 8000 (1951), roman auto-biographique de Maurice Herzog, ayant conduit l'expédition
 Annapurna, une affaire de cordée (2000), de David Roberts
 Carnets du vertige (1955 première édition, 1966 édition enrichie), livre posthume édité à partir de notes de Louis Lachenal, membre de l'expédition ayant atteint le sommet

Cinéma 
 1953 : Victoire sur l'Annapurna de Marcel Ichac, membre de l'expédition

Divers 
 Agence Anapurna, agence française de communication
 Annapurna Club, club de football népalais
 Anapurna Geographical Norway Expedition, marque de textiles polaires de la société villeurbannaise Artextyl
 Anapurna Equipment Iceland Adventure, marque de textiles polaires de la société villeurbannaise Artextyl
 Annapurna Pictures (2011), une société de production de cinéma américaine
 Annapurna Interactive, filiale d'Annapurna Pictures, éditeur de jeux vidéo
 Chaerilus annapurna (2010), une espèce de scorpions décrite par Lourenço et Duhem
 CMA CGM Anapurna (2006), un navire un porte-conteneurs de la compagnie CMA CGM